THFG steht für:
 Bahnhof Höfingen (DS100-Code)

ThFG steht für:
 Gesetz zum Erhalt des Tempelhofer Feldes, siehe Volksentscheid zum Tempelhofer Feld in Berlin

Abkürzung